Самосадка — природна сіль, яка випадає шляхом осаду з ропи соляних лагун та озер при випаровуванні з них води

 Самосадка — село, Бірський район, Башкортостан, Росія